Das BetVictor German Masters 2020 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2019/20. Vom 29. Januar bis 2. Februar traten die Profispieler im Tempodrom in Berlin an. Es war die 10. Ausgabe des Turniers seit der Wiederauflage 2011.

Titelverteidiger war der Engländer Kyren Wilson, der in diesem Jahr bereits in der zweiten Qualifikationsrunde an Zhao Xintong scheiterte. Sieger des Turnieres wurde der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste Judd Trump, der im Finale den Australier Neil Robertson mit 9:6 besiegte. Das höchste Break des Turniers mit 143 Punkten erzielte der Engländer Tom Ford in der Qualifikation.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es (bis auf eine Erhöhung für das höchste Break) gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

Es wurde aber vom neuen Sponsor BetVictor eine Zusatzprämie von 150.000 £ für denjenigen Spieler ausgelobt, der bei den vier Turnieren der „European Series“ am besten abschneidet. Diese vier sind das European Masters, das German Masters, das Shoot-Out und die Gibraltar Open.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 29. Januar begann das Hauptturnier in Berlin mit den 32 Spielern, die Ende 2019 die beiden Qualifikationsrunden überstanden hatten.

Finale

Qualifikation 
Wie in den vergangenen Jahren fand die Qualifikation in Barnsley im Metrodome statt. Nach dem European Masters ist es das zweite Turnier der Saison mit zwei Qualifikationsrunden. Vom 20. bis 22. Dezember 2019 wurden aus dem Feld der Profis die 32 Spieler ermittelt, die eineinhalb Monate später in Berlin antraten.

A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)

Century-Breaks

Hauptrunde 
33 Century-Breaks wurden von 18 Spielern gespielt. Das höchste Break erzielte John Higgins mit einer 138. Die meisten Centurys spielte mit sechs Stück der zweitplatzierte Australier Neil Robertson.

Qualifikation 
Insgesamt wurden 77 Century-Breaks von 51 Spielern erzielt. 143 Punkte am Stück, erzielt von Tom Ford in Runde 2, blieb das höchste Break des Turniers und brachte dem Engländer eine Extraprämie von 5.000 £.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Berlin
Tempodrom